Miejscowości w USA:
 Crookston – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Polk
 Crookston – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Cherry
Gminy w USA:
 Crookston (ang. Crookston Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Polk